Delta Tauri (δ Tau) puede referirse a tres estrellas distintas de la constelación de Tauro que forman parte del cúmulo abierto de las Híades:

 δ1 Tauri, también llamada Hyadum I o Eudora, sistema estelar de magnitud 3,77 cuya estrella principal es una gigante naranja.
 δ2 Tauri, estrella blanca de magnitud 4,80 separada visualmente 0,23º de δ1 Tauri.
 δ3 Tauri, también llamada Cleeia, sistema estelar de magnitud 4,30 cuya componente principal es una estrella blanca variable separada visualmente 0,72º de δ1 Tauri.